La curiosité peut faire référence à :
 la curiosité, attitude psychologique ayant trait à l'intérêt pour un sujet ;
 une curiosité, objet insolite, notamment collectionné à partir du  en Europe ;
 une curiosité naturelle, un paysage naturel insolite.

Voir aussi 
Cabinet de curiosités